Значение Airlink применяется в следующих статьях:

Авиакомпании 
 Airlink — Южная Африка
 Airlink (Папуа-Новая Гвинея) — Папуа-Новая Гвинея
 Air Link — Австралия
 Air Link International Airways — Филиппины
 Airlink Zambia — Замбия
 Airwaves Airlink — Замбия
 Northwest Airlink — торговая марка региональный перевозок бывшей магистральной авиакомпании США Northwest Airlines
 Eswatini Airlink — Свазиленд
 Vieques Air Link — Пуэрто-Рико
 Zimbabwe Airlink — Зимбабве